Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2014 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla čínská světová trojka Li Na, která na šenčenské události opět triumfovala.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Li Na, která ve finále čínskou turnajovou pětku Šuaj Pchengovou ve dvou sadách .

Li Na tak na osmý singlový titul kariéry čekala jeden rok, když naposledy předtím vybojovala vítězství na úvodním ročníku 2013 šenčenského turnaje.

Nasazení hráček 
  'Li Na (vítězka)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (finále)
  Čang Šuaj (1. kolo)
  Čeng Ťie (2. kolo)
  Annika Becková (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2014